Die Transylvania Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Cluj-Napoca. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 ist Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 25. bis 31. Oktober 2021 in der BT Arena statt. Im Einzel gewann Anett Kontaveit, im Doppel das Team Irina Bara und Ekaterine Gorgodse.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Transylvania Open 2021 fand vom 23. bis 24. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Cluj-Napoca